Марі П'єрс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участь.

У фіналі Серена Вільямс перемогла Амелі Моресмо з рахунком 6–2, 3–6, 7–6(7–4).

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=5
| RD1-team01= С Тестю
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Н Деші
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= О Татаркова
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= І Майолі
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Смашнова
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= А Кокто
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed09=7
| RD1-team09=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= А-Г Сідо
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С Вільямс
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Н Тозья
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Н Деші
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= А Кокто
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=1
| RD3-seed03=7
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= С Вільямс
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Н Деші
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Open Gaz de France 1999 Draw 

1999
Тур WTA 1999